Parafie pod wezwaniem Trójcy Świętej

 Parafia Trójcy Świętej w Bargłówce
 Parafia Trójcy Przenajświętszej w Beresteczku
 Parafia Trójcy Świętej w Berezie
 Parafia Świętej Trójcy w Bieździedzy
 Parafia Trójcy Świętej w Boguszowie-Gorcach
 Parafia Świętej Trójcy w Będzinie
 Parafia Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim
 Parafia Świętej Trójcy w Chlewiskach
 Parafia Trójcy Świętej w Dobrowie
 Parafia Trójcy Świętej w Gdyni
 Parafia Trójcy Przenajświętszej w Grajewie
 Parafia Świętej Trójcy w Górach
 Parafia Trójcy Świętej w Jedlinie-Zdroju
 Parafia Świętej Trójcy w Juchnowcu
 Parafia Świętej Trójcy w Kaszewicach
 Parafia Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach
 Parafia Trójcy Świętej w Kretominie
 Parafia Świętej Trójcy w Kucharkach
 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lędzinach
 Parafia Świętej Trójcy w Lubinie
 Parafia Świętej Trójcy w Lubiszewie Tczewskim
 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie
 Parafia Trójcy Przenajświętszej w Lubomlu
 Parafia Świętej Trójcy w Lutkówce
 Parafia Trójcy Przenajświętszej w Lutkówce
 Parafia Trójcy Przenajświętszej w Mielcu
 Parafia Trójcy Świętej w Olszanach
 Parafia Trójcy Przenajświętszej w Piątku
 Parafia Trójcy Przenajświętszej w Rajsku
 Parafia Trójcy Świętej w Rudziczce
 Parafia Trójcy Przenajświętszej i św. Leopolda w Rzezawie
 Parafia Świętej Trójcy w Skęczniewie
 Parafia Świętej Trójcy w Słaboszewie
 Parafia Trójcy Przenajświętszej w Szarleju
 Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Szczecinie
 Parafia Trójcy Przenajświętszej i św. Jana Chrzciciela w Torczynie
 Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie
 Parafia Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie
 Parafia Trójcy Przenajświętszej w Zaturcach
 Parafia Trójcy Świętej w Żmigrodzie
 Parafia Świętej Trójcy w Latowiczu

Zobacz też 
 kościół Świętej Trójcy

Trójca Święta